Poole puede referirse a:

Geografía 

 Poole, localidad y autoridad unitaria ubicada en el condado ceremonial de Dorset (Inglaterra).
 Distrito electoral de Poole, borough constituency situada sobre parte de la autoridad unitaria de Poole (Dorset).
 Distrito electoral de Mid Dorset and North Poole, situado sobre el norte de Poole y la zona centro-oriental de Dorset.
 Puerto de Poole, localizado a orillas de Poole y Wareham (Dorset).
 Bahía de Poole, ubicada entre el Puerto de Poole en el oeste y Hengistbury Head en el este.
 Poole (Nebraska), localidad de Nebraska, Estados Unidos.

Personas y personajes 

 Frank Poole, personaje de ciencia ficción de la serie Odisea del espacio.
 Reginald Stuart Poole, arqueólogo y orientalista inglés.